«Яблочко» — русская песня-частушка, популярная среди революционных солдат, а также исполняемый под её мелодию матросский танец. Известна своими многочисленными вариантами текстов периода гражданской войны: их пели и красные, и белые, и зеленоармейцы, а также многие другие. Со временем «Яблочко» стало своеобразным матросским гимном, хотя со временем и переродившимся из матросской песни в матросский танец.

В годы революции и Гражданской войны была популярна народная матросская революционная поэзия. Это были прежде всего куплеты-частушки, которые можно было петь под гармошку. Простота этой формы приводит к большой лёгкости переработки, при которой путём замены одного-двух слов достигается коренное изменение всей политической направленности произведения в целом. Таковы, например, известные частушки с зачином «Я на бочке сижу», «Эх, яблочко» и др.

Танец 

«Яблочко» — русский городской танец 1910-х годов, отличающийся ярким мелодическим своеобразием. Музыкальный размер — 2/4. Темп умеренно быстрый. Представляет собой удалую разухабистую матросскую пляску. Исполняется одиночно и в группе, в сопровождении частушек. Для танца характерны движения русских плясок:  и хлопушка, а также чечёточный дробный перестук. Как и «Цыганочка», это редкий случай минорности русской плясовой темы. Считается, что танец «Яблочко» появился как синтез англо-ирландского хорнпайпа и русской народной пляски «Барыня».

С конца XIX века в России у матросов стал популярен английский танец моряков хорнпайп — изначально очень далекий от моря, но к началу XVIII века стал популярным среди моряков. Затем танец появился на эстрадах кафешантанов под названием  ( — «матросский»). Его исполнители, а иногда — исполнительницы, травести, включали в свои номера как обязательные элементы — «вытягивание каната», «подъём на мачту», «качалку» с ноги на ногу, воспроизводившую морскую качку, и т. п. В послереволюционные годы матлот обрёл всенародную популярность, сменив название на чисто русское: матросское «яблочко», по одноимённой песенке, распевавшейся по всей России: «Эх, яблочко! Да куда котишься?», став как бы символом революционного моряка. Главным в нём становятся ритмические удары и переборы ног — чечётка. Резко меняется и манера танца — став более энергичным, размашистым. Его танцуют на одном месте с заложенными за спину руками.

Танец военных моряков под названием «Яблочко» вошёл в балетную постановку на музыку Р. Глиера «Красный цветок», которая состоялась в 1927 году. Сцена Большого театра подарила танцу яблочко новую жизнь на профессиональной сцене. В годы Великой Отечественной войны в военных частях особенным успехом пользовались танцы на военную тему и народные пляски. Каждая воинская часть имела свой коллектив, и почти каждый коллектив своё «Яблочко». Сегодня матросский танец «Яблочко» — это концертный номер в сценических композициях и в репертуаре как профессиональных, так и самодеятельных коллективов.

В танце все движения выполняются на 8—16 тактов исполнения, а мелодия построена по специальному музыкальному квадрату. Темп танца может быть от медленного и до очень быстрого. Начинается яблочко медленным выходом моряков, широкими жестами рук. Танцоры соединяются в ряд, кладут руки на плечи друг друга, а ногами делают очень быстрые шаги и выстукивают дроби. Со временем темп увеличивается и здесь уже танцоры показывает свою технику. Для танца характерными являются русские переплясы, когда один из танцоров показывает какое-либо движение, а другой должен его повторить, а затем показать своё «коленце», что должен повторить первый танцор.

История мелодии и текста 
Есть версия, что прародителем основной его мелодии послужил английский танец под названием «хорнпайп», который и стал прообразом танца «яблочко».

Также существует версия, что мелодия зародилась на Черноморском флоте, где служили преимущественно украинцы, на основе украинской плясовой припевки:
Ой, яблучко,
Куди ж котишся?
Пусти, мати на вулицю,
Гулять хочеться!

Большинство российских исследователей придерживаются версии, что танцевальный напев позаимствовали из молдавской зажигательной народной песни-пляски «Калач».

Впервые ноты опубликованы в Ростове в 1916 году в издательстве Андрея Дидерихса под общим заголовком «Песенки настроения» Николая Тагамлицкого. На задней странице обложки было написано: «Большой успех! Песни улицы. Новый жанр». И далее перечислены песенки этого рода, среди которых было и «Яблочко». Самой старой известной записью является патефонная пластинка фирмы Columbia (E9054) конца 1920-х с песней в исполнении Давида Медова.

В период Гражданской Войны в России появилась масса различных куплетов на мелодию этой песни.

Самый известный куплет:
Эх, яблочко,
Да куда котишься?
Ко мне в рот попадёшь —
Да не воротишься!

См. также 

 Там вдали, за рекой
 Смело мы в бой пойдём
 Красная Армия всех сильней
 Яблочко (фильм)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музыка из кинофильмов — Яблочко, Оптимистическая трагедия (фильм, 1963)
 Большое количество частушек на мотив «Яблочка» периода гражданской войны, красной направленности (a-pesni.org)
 Эх, яблочко, сбоку зелено, — Колчаку за Урал ходить не велено. (folkmusic.ru)
  «Калачи», традиционный молдавский танец (youtube.com)

Песни России
Русские народные песни
Песни по алфавиту
Русский народно-сценический танец
Русские пляски
Песни о Гражданской войне в России
Песни на русском языке
Яблоки в культуре
Наигрыши